

Patronymes 
Seniavine (masculin ; ) ou Seniavina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexeï Seniavine (1716-1797), amiral russe, fils de Naoum Seniavine
 Dmitri Seniavine (1763-1831), amiral russe, petit-neveu d'Alexeï Seniavine
 Naoum Seniavine (1680-1738), premier vice-amiral de l'histoire de la Marine impériale de Russie, conseiller très écouté de Pierre le Grand

Toponymes 
 Îles Seniavine, îles des États fédérés de Micronésie dans l'océan Pacifique

Navires 
 Le , corvette russe commandée par Friedrich von Lütke pour faire le tour du monde (1826-1829) et explorer les côtes du Pacifique de l'Amérique du Nord, alors en possession de l'Empire russe
 , cuirassé de défense côtière russe de la . Capturé par les Japonais lors de la bataille de Tsushima le , il est rebaptisé Mishima ;
 , croiseur de la .

Patronyme russe